Prost AP02 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Prost Grand Prix. Участвовал в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 

Сезон  выдался для команды немного удачнее предыдущего. Ярно Трулли даже смог финишировать вторым на Гран-при Европы на Нюрбургринге.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Prost Формулы-1